La ville d’Armagh, en Irlande du Nord, possède deux cathédrales dédiées à saint Patrick :
 la cathédrale Saint-Patrick de l’Église catholique romaine ;
 la cathédrale Saint-Patrick de l’Église d’Irlande.

Galerie de photos

Voir aussi 
 

PatrickArmagh
~Armagh